BC Winterthur steht für folgende Sportvereine:

 Basketballclub Winterthur
 Boxclub Winterthur